Анатахан:

 Анатахан — остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане.
 Анатахан — вулкан, расположенный на одноимённом вулканическом острове.